La Roureda (Artesa de Segre), indret del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
 La Roureda (Castellar de la Ribera), indret del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 La Roureda (Castellcir), barri del municipi de Castellcir (Moianès)
 La Roureda (Josa i Tuixén), indret del municipi de Josa i Tuixén (Alt Urgell)
 La Roureda (Mont-ral), indret del municipi de Mont-ral (Alt Camp)
 La Roureda (Rosselló), indret del municipi de Rosselló (Segrià)
 La Roureda (Sabadell), barri del municipi de Sabadell (Vallès Occidental)
 La Roureda (Sant Celoni), barri del municipi de Sant Celoni (Vallès Oriental)
 La Roureda (Sant Joan les Fonts), indret del municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
 La Roureda (Santa Margarida de Montbui), muntanya del municipi de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
 La Roureda (l'Esquirol), masia del municipi de l'Esquirol (Osona)
 La Roureda (Taradell), masia a Osona
 La Roureda (Tremp), masia del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 La Roureda Vella Vella, masia del municipi d'Avià (Berguedà)
 Bony de la Roureda, muntanya del municipi de Llavorsí (Pallars Sobirà)
 Camp de la Roureda, indret del municipi de Fontanals de Cerdanya (Cerdanya)
 Puig de la Roureda, diversos indrets
 Turó de la Roureda (Mura), muntanya del municipi de Mura (Bages)
 Turó de la Roureda (Tagamanent), muntanya del municipi de Tagamanent (Vallès Oriental)
 Serrat de la Roureda, serralada del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Torrent de la Roureda, curs fluvial de la comarca del Maresme

 la Roureda (Sant Pere de Vilamajor)

 la Roureda (Sant Quirze Safaja)